Drost steht für 
 Drost, historisches Amt
 Drost (Film), DEFA-Spielfilm aus dem Jahr 1986 unter der Regie von Claus Dobberke

Drost ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Drost (* 1939), deutscher Basketballschiedsrichter
 Andreas Drost (* 1980), deutscher Synchronregisseur und Diplom-Tonmeister
 Armenuhi Drost-Abgarjan (* 1955), armenisch-deutsche Orientalistin
 Epi Drost (1945–1995), niederländischer Fußballspieler und -trainer
 Freerk Johannes Drost (1907–1987), niederländischer Maler
 Gert Drost (* 1960), deutscher Komponist und Pianist
 Henrico Drost (* 1987), niederländischer Fußballspieler

 Johannes Drost (1880–1954), niederländischer Schwimmer
 Rudolf Drost (1892–1971), deutscher Ornithologe
 Willem Drost (1633–1659), niederländischer Maler
 Willi Drost (1892–1964), deutscher Kunsthistoriker und Schriftsteller

Siehe auch: 

 Droste, Familienname
 Trost (Begriffsklärung)